Худ има више значења:
 Округ Худ (Тексас), је округ у америчкој савезној држави Тексас
 Худ (Калифорнија), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Калифорнија
 Форт Худ (Тексас), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Тексас
 Британски бојни брод Худ
 Худ (пророк)
 Самјуел Худ, британски адмирал